Коњи може да се односи на:

 Коњи, породица сисара из реда копитара
 Коњи (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона
 Коњи (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер